Bukolos () ist in der griechischen Mythologie:

 Bukolos (Sohn des Herakles) und der Thespiade Marse
 Bukolos (Sohn des Hippokoon), von Herakles erschlagen
 Bukolos (Sohn des Kolonos), Bruder der Ochna
 Bukolos (Vater des Sphelos), Großvater des Iasos